Железница — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Железница — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Болгария 
 Железница — село в Благоевградской области.
 Железница — село в городской области София.

Македония 
 Железница — село в общине Кратово.

Польша 
 Железница — село в Великопольском воеводстве.

Россия 
 Железница — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Железница — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Железница — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Железница — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Железница — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Железница — деревня в Белёвском районе Тульской области.

Объекты железнодорожного транспорта

Реки 
 Железница — река в Боснии и Герцеговине, приток Босны.
 Железница — река в Волынской области.
 Железница — река во Владимирской, Нижегородской и Рязанской областях, приток Оки.
 Железница — река в Нижегородской области, приток Волги.
 Железница — река в Арсеньевском районе Тульской области, приток Холохольни.
 Железница — река в Любимском районе Ярославской области, приток Кузы.

Организмы 
 Железница () — род растений семейства Яснотковые.
 Железница () —  род паразитических клещей, живущих внутри или около волосяных фолликулов млекопитающих.

См. также 
 Железница-Жизневских
 Железница-Обрезково
 Железнице — город в Чехии
 Железники — название нескольких населённых пунктов